UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2, также известно как UFC on Fox 27 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 27 января 2018 года на спортивной арене «Spectrum Center» в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, США.

Подготовка турнира 
Турнир стал четвёртым мероприятием под эгидой UFC, организованным в Шарлотте, после UFC FIght Night: Флориан vs. Гоми в марте 2010 года.

Турнир возглавил бой-реванш в среднем весе между бывшим чемпионом Strikeforce бразильцем Роналду Соуза, более известный по прозвищу «Жакаре» (браз. jacaré - «аллигатор»), и американцем Дереком Брансоном. Ранее бойцы встречались в августе 2012 года, выступая под эгидой Strikeforce, и в том бою победил Соуза нокаутом в первом раунде.

Изменения карда турнира 

Ожидалось, что в соглавном поединке на турнире Илир Латифи встретится с бывшим претендентом на звание временного чемпиона UFC в полутяжелом весе Овинсом Сен-Прё. Однако 16 января Латифи отказался от участия из-за травмы, и поединок был отменен. Впоследствии поединок был перенесен на UFC on Fox: Эмметт vs. Стивенс.

Результаты турнира 
В главном бою вечера Роналду Соуза победил Дерека Брансона техническим нокаутом в первом раунде.

[*] Рейтинг Кэтлин Чукагян в женском легчайшем весе.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дрю Добер vs. Фрэнк Камачо
 Выступление вечера: Роналду Соуза и Мирсад Бектич

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
29 января после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Жорж Сен-Пьер (бывший #4) покинул Топ-15 среднего веса;

 Деннис Бермудес (бывший #12) после поражения на турнире покинул Топ-15 полулёгкого веса;

 Кэтлин Чукагян (бывшая #11) покинула Топ-15 женского легчайшего веса (смена весовой категории на наилегчайшую);

 Калиндра Фария (бывшая #15) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса;

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on Fox